

Список городов

Общая карта 
Легенда карты:
  свыше 100 тыс. чел.
  от 50 до 100 тыс. чел.
  от 20 до 50 тыс. чел.
  менее 20 тыс. чел.

Примечания

Ссылки 
 Информационная база Коста-Рики (англ.)

 
Коста-Рика